Телефонный план нумерации Туркменистана — система использования телефонных номеров Туркменистана. Национальный формат телефонного номера (без международного кода) включает в себя 8 цифр, за исключением специализированных коротких номеров. Контроль за осуществлением деятельности осуществляется Министерством коммуникаций Туркменистана.

Общий формат 
Международный телефонный код Туркменистана — +993. Современный национальный код страны был введён 12 июня 1998 года, в ходе раздела телефонного плана распавшегося к тому моменту СССР. Туркменистан стал одной из последних стран, вышедших из единого плана седьмой зоны нумерации (позже неё 1 октября 1998 года на свой национальный код перешёл только Узбекистан). В советском плане нумерации географические области Туркменистана имели свои коды в диапазонах +7 3хх и +7 4хх. При вводе национального телефонного кода система географической нумерации была полностью унифицирована в соответствии с алфавитным порядком велаятов Туркменистана.

Географические коды

Мобильные номера

Номера специальных служб

Примечания

Источники 
 Страница Туркменистана на сайте МСЭ
 План нумерации на портале «International Numbering Plans»
 Телефонный план нумерации на sanstv.ru

Телефонные планы нумерации
Связь в Туркменистане